Андре́й Ло́гинов: Логинов, Андрей Викторович (род. 1957) — российский государственный деятель.
 Логинов, Андрей Сергеевич (род. 1972) — российский легкоатлет.